Ptolemeu XV — conhecido como Cesário ou Cesarion, filho de Júlio César e Cleópatra
 Cesário Verde — poeta português
 Marcus Vinícius Cesário — futebolista brasileiro
 Cesário Lange — município no estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos